Јамница може бити:

 Јамница (Преваље), насељено мјесто у општини Преваље, Република Словенија
 Јамница (Малопољско), насељено мјесто у војводству Малопољско, Република Пољска
 Јамница (Поткарпатје), насељено мјесто у војводству Поткарпатје, Република Пољска
 Јамница Писаровинска, насељено мјесто у општини Писаровина, Република Хрватска
 Јамница (предузеће), произвођач минералних вода из Хрватске